Jónsi kan verwijzen naar twee IJslandse zangers:
 Jón Þór Birgisson, zanger en gitarist van Sigur Rós.
 Jón Jósep Snæbjörnsson, zanger van Í Svörtum Fötum en deelnemer aan het Eurovisiesongfestival in 2004 en 2012.